Essex Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Essex Township (Kankakee County, Illinois)
 Essex Township (Stark County, Illinois)
 Essex Township (Michigan)